De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Bulgarije, waar men in april 1916 dertien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1916
Geschiedenis van Bulgarije